Simone Corsi (Róma, 1987. április 24. –) olasz motorversenyző.

Karrierje 

A MotoGP nyolcadliteres géposztályában 2002-ben mutatkozott be szabadkártyásként a hazai futamon. 2003-ban már teljes szezonra szóló szerződést kapott, 2004-ben pedig első dobogós helyezését is megszerezte, a japán versenyen. 2005-ben a negyedliteresek között indult, azonban ez a kalandja nem sikerült, így 2006-ra visszatért a 125-ösökhöz. A 2007-es török nagydíjon megszerezte első győzelmét, a következő idény pedig még sikeresebben alakult számára, ugyanis az összetett második helyén zárt.

2010 óta a Moto2-es kategóriában indul. Bár többször állhatott dobogóra, illetve szerzett pole-pozíciót is, valamint volt már övé a leggyorsabb kör is, az első győzelmét eddig nem sikerült megszereznie itt.

Statisztika

* A szezon jelenleg is tart.

Teljes MotoGP-eredménylistája 

* A szezon jelenleg is tart.

Jegyzetek 

Olasz motorversenyzők
1987-ben született személyek
Rómaiak
Élő személyek